A 2018. évi téli olimpiai játékokon a snowboard női parallel giant slalom versenyszámát február 24-én rendezték. Az aranyérmet a cseh Ester Ledecká nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
Minden szakaszban két futamot rendeztek, a versenyzők mindkét pályán egy-egy futamot teljesítettek. A selejtezőből az összesített időeredmények alapján a legjobb 16 versenyző jutott a nyolcaddöntőbe. A nyolcaddöntőtől kezdve a versenyzők párban versenyeztek, a párokat a selejtezőben elért helyezés alapján határozták meg.

Az egyenes kieséses szakaszban a jobb időeredménnyel rendelkező versenyző választhatott pályát. Csak időkülönbségeket mértek, a táblázatokban ezek olvashatóak. Mindig az elsőként célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba.

Selejtező 
A rövidítések jelentése a következő:
Q: továbbjutás helyezés alapján

Egyenes kieséses szakasz 
A rövidítések jelentése a következő:
 DNF: nem ért célba

Döntők 
A táblázatban a versenyzők végső helyezései olvashatóak.

Források 

Snowboard a 2018. évi téli olimpiai játékokon